Ischnoceros är ett släkte av steklar som beskrevs av Gravehorst 1829. Ischnoceros ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Ischnoceros